Марианна Борисовна Васильева — российская скрипачка.

Биография 
Победитель многих международных конкурсов (Международный конкурс им. Г.Венявского, международный конкурс «Пражская Весна», скрипичный конкурс «Sion-Valais» и др.) Марианна Васильева играет как с молодыми артистами: Антал Залай, Вадим Гладков, Чарли Сим, так и всемирно известными: Шломо Минц, Итамар Голан, Кшиштоф Пендерецкий, Томас Зандерлинг, Саулюс Сондецкис, Даниэл Хоуп и др.

Её харизматичность была отмечена Мстиславом Ростроповичем, который впервые услышал Марианну на своём юбилее в 1997 году. Тогда же состоялся её международный дебют в Германии, где Марианна с большим успехом исполнила концерт Бруха № 1 для скрипки с оркестром. Год спустя Валерий Гергиев пригласил её на свой крупнейший фестиваль в Миккели (Финляндия).

В 1997 году Марианна стала победителем международного конкурса «Виртуозы 2000 года» в Санкт-Петербурге и лауреатом международного конкурса Classica Nova памяти Шостаковича в Ганновере (Германия), в 2000 — международного конкурса имени Глазунова в Париже. В 2001 году она не только стала лауреатом международного конкурса имени Шпора в Веймаре, но и получила главный приз этого конкурса — скрипку. В этом же году Владимир Спиваков приглашает Марианну участвовать на его престижном фестивале в Кольмаре (Франция). В 2010 году Марианна стала победительницей конкурса скрипачей имени Генриха Венявского в Люблине (Польша) и конкурса «Пражская Весна» (Чехия), где помимо звания лауреата, Марианна получила все специальные призы. В 2011 Марианна победила на международном конкурсе «Sion-Valais» (Швейцария).

Родившись в семье петербургских музыкантов, свои первые уроки игры на скрипке Марианна получила в возрасте 5 лет под руководством своего отца. В 7 лет она уже сыграла свой первый концерт. В дальнейшем её педагогами стали знаменитые скрипачи: Владимир Овчарек (школа-лицей и Санкт-Петербургская консерватория), Дора Шварцберг (Высшая Школа Музыки в Вене), Захар Брон (Высшая Школа Музыки в Кёльне). 

Репертуар Марианны не только охватывает практически все классические скрипичные произведения, но так же включает в себя большое количество произведений современных композиторов. Помимо этого она проявляет себя в качестве прекрасного камерного музыканта.

В предстоящем сезоне Марианна Васильева исполняет концерты К.Пендерецкого, П.Чайковского, Л.Бетховена и др. Особое место в её репертуаре — уникальная программа, легендарный цикл Никколо Паганини «24 каприса». Марианна Васильева одна из немногих, кто исполняет весь этот цикл в один вечер, демонстрируя его стилистическую целостность.

С 2014 года Марианна Васильева является профессором Академии Музыки в Мадриде (Испания), дает мастер-классы во многих странах (Швейцария, Италия, Польша, Чехия, Аргентина и т. д.)

Марианна Васильева играет на скрипке Карло Антонио Тесторе 1720 года.

Примечания

Ссылки 
 Наши победы на 65-м фестивале-конкурсе «Пражская весна»
 Лучшая скрипачка конкурса «Пражская весна» — из России
 Санкт-Петербургский Дом Музыки|Участники программ
 Московская государственная академическая филармония
 Violin Duo Recital

Скрипачи России
Академические музыканты России
Лауреаты международного фестиваля «Пражская весна»